Marg Yazdgerd (en persan : مرگ یزدگرد; La Mort de Yazdgerd ), pièce de théâtre télévisée 
 Sahaj Marg, système de méditation issu du Raja yoga de l'Inde Antique

Marg est le prénom de 
 Marg Helgenberger (née en 1958), actrice américaine
 Marg Moll (1884 - 1977), sculptrice

Articles connexes 
 Margaret

Homonymie de prénom